

Geografia
 Álava – provincia spagnola della comunità autonoma dei Paesi Baschi
 Moreda de Álava – comune spagnolo della comunità autonoma dei Paesi Baschi
 Villabuena de Álava – comune spagnolo della comunità autonoma dei Paesi Baschi

Persone 
 Francisco de Álava y Nureña – governatore del regno del Cile
 Juan de Álava (1480-1537) – architetto spagnolo
 Miguel Ricardo de Álava (1781-1843) – militare e politico spagnolo